Chiesa di San Tirso a Oviedo
Chiesa di San Tirso a Sahagún